Branly kan verwijzen naar:
Musée du quai Branly, het (nieuwe) etnografische museum in de buurt van de Eiffeltoren
Édouard Branly, Frans natuurkundige
Musée Édouard Branly, een klein natuurwetenschappelijk museum